Будное — название населённых пунктов.

Украина 
 Будное — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Будное — село в Шаргородском районе Винницкой области.